Jonas Solberg Andersen (né le  à Sarpsborg en Norvège) est un joueur professionnel norvégien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Depuis le début de sa carrière, il joue avec les Sparta Warriors de la GET ligaen en Norvège. Il évolue aussi brièvement pour le Leksands IF en Suède.

Au niveau international, il représente son pays à plusieurs compétitions dont les Jeux olympiques de Vancouver au Canada en 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Sparta Warriors ||Eliteserien ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Sparta Warriors ||Eliteserien ||20 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Sparta Warriors ||Eliteserien ||41 ||8 ||11 ||19 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Sparta Warriors ||Eliteserien ||33 ||9 ||8 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Sparta Warriors ||Eliteserien ||35 ||11 ||7 ||18 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Sparta Warriors ||Eliteserien ||41 ||17 ||14 ||31 ||28 ||9 ||5 ||3 ||8 ||2
|-
|2004-2005 ||Leksands IF ||Allsvenskan ||27 ||5 ||1 ||6 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Sparta Warriors ||UPC ligaen ||16 ||3 ||4 ||7 ||6 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 ||Sparta Warriors ||UPC ligaen ||42 ||23 ||21 ||44 ||70 ||6 ||4 ||2 ||6 ||2
|-
|2006-2007 ||Sparta Warriors ||UPC ligaen ||41 ||38 ||40 ||78 ||40 ||13 ||5 ||5 ||10 ||16
|-
|2007-2008 ||Sparta Warriors ||GET ligaen ||39 ||12 ||19 ||31 ||64 ||6 ||4 ||0 ||4 ||4
|-
|2008-2009 ||Sparta Warriors ||GET ligaen ||42 ||18 ||37 ||55 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Sparta Warriors ||GET ligaen ||46 ||29 ||37 ||66 ||26 ||12 ||7 ||8 ||15 ||8
|-
|2010-2011 ||Sparta Warriors ||GET ligaen ||45 ||25 ||33 ||58 ||8 ||14 ||4 ||7 ||11 ||4
|-
|2011-2012 ||Sparta Warriors ||GET ligaen ||32 ||11 ||16 ||27 ||18 ||7 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2012-2013 ||Sparta Warriors ||GET ligaen ||30 ||5 ||17 ||22 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

|1999 ||align=left| Norvège -18 ans || align=left|Championnat du monde junior -18 ans || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align=left|
|-
|2000 ||align=left| Norvège junior || align=left|Championnat du monde junior B || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 ||align=left| de la ronde finale poule B
|-
|2004 ||align=left|
| align=left|Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 ||align=left| position du groupe A division 1
|-
|2005 || align=left| Norvège || align=left|Qualification olympique || 6 || 2|| 2 || 4 || 4 || align=left|Non qualifié
|-
|2006 ||align=left| Norvège
| align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align=left|
|-
|2007 ||align=left| Norvège
| align=left|Championnat du monde || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 ||align=left|
|-
|2010 ||align=left| Norvège || align=left|Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0 ||align=left|

Notes et références 

Naissance en mars 1981
Naissance à Sarpsborg
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Attaquant de hockey sur glace